Драфт НХЛ 1993 проходил в Квебеке 26 июня 1993 года. Всего было задрафтовано 286 хоккеистов. Драфт проходил на арене клуба НХЛ «Квебек Нордикс» — Квебек Колизеум.В процедуре драфта впервые принимали участие команды «Флорида Пантерс» и «Анахайм Майти Дакс».

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1 

 1. «Хартфорд» получил выбор в первом раунде и будущую компенсацию от «Сан-Хосе» в обмен на право выбора в первом, втором и третьем раундах этого же драфта 26 июня 1993 года.
 2. «Сан-Хосе» получил право выбора в первом раунде, а также право выбора во втором и в третьем раундах текущего драфта от «Хартфорда» в обмен на право выбора в первом раунде и будущую компенсацию 26 июня 1993 года.
 3. «Эдмонтон» получил выбор в первом раунде, выборы в первых раундах драфтов 1989 и 1991 года, нападающих Джимми Карсона и Мартина Желина и денежную компенсацию (15 миллионов долларов) от «Лос-Анджелеса» в обмен на нападающих Уэйна Гретцки и Майка Крушельницки и защитника Марти Максорли 9 августа 1988 года.

Раунд 2 

 1. «Сан-Хосе» получил право выбора во втором раунде, а также право выбора в первом и в третьем раундах текущего драфта от «Хартфорда» в обмен на право выбора в первом раунде и будущую компенсацию 26 июня 1993 года.

Раунд 3 

 1. «Сан-Хосе» получил право выбора в третьем раунде, а также право выбора в первом и во втором раундах текущего драфта от «Хартфорда» в обмен на право выбора в первом раунде и будущую компенсацию 26 июня 1993 года.

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Раунд 8

Раунд 9

Раунд 10

Раунд 11

Примечания

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1993 на hockeydb.com

Драфты НХЛ
НХЛ в 1993